Štěpán II. Bavorský (1319 – 13. května 1375, Landshut) byl vévoda bavorský z rodu Wittelsbachů. Vládl od roku 1347, kdy jeho otec Ludvík IV. zemřel. Společně se svými pěti bratry, Ludvíkem, Ludvíkem, Vilémem, Albrechtem a Otou, zdědil bavorské vévodství a hrabství Hainaut a Holland. Zemi si mezi sebou rozdělili, protože ale Štěpánovi bratři zemřeli před ním a bez potomků (nebo jejich potomci bez dalších dětí), jejich majetek přešel na něj a ke konci života se mu podařilo sjednotit celé Bavorsko.

Byl dvakrát ženatý: poprvé si 27. června 1328 vzal Alžbětu Sicilskou, dceru Fridricha II. Sicilského a Eleonory z Anjou. S ní měl tři syny a dceru:

 Štěpán (1337–1413) ∞ Taddea Visconti, Alžběta Klévská
 Anežka (1338–?) ∞ Jakub I. Kyperský
 Fridrich (1339–1393) ∞ Anna z Neuffenu, Maddalena Visconti
 Jan (1341–1397) ∞ Kateřina Gorická

Vývod z předků 

Druhou Štěpánovou manželkou se 14. února 1359 stala Markéta Norimberská, dcera Jana II. Norimberského. Z toho manželství již žádní potomci nevzešli.

V kultuře 
 vévoda Štěpán ve filmu Noc na Karlštejně
 Poselstvo vévody Bavorského Štěpána II. z Králova Dvora na Karlštejn (historický průvod od r. 2016)

Reference

Externí odkazy 
 

Štěpán II.
Bavorští vévodové
Úmrtí v Landshutu
Pohřbení ve Frauenkirche v Mnichově
Narození v roce 1319
Úmrtí 13. května
Úmrtí v roce 1375
Muži